La Vaquería kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Vaquería, Cosautlán de Carvajal, ort, 
 La Vaquería, Tatatila, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar